Юнер Фасхетдинович Емалетдинов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1927 году в Уфе. Член КПСС с года.

С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—2000 гг. — рабочий на промышленных предприятиях Казани, главный инженер Макуловской МТС, директор Услонской МТС, секретарь парткома завода «Теплоконтроль», 2-й секретарь, 1-й секретарь Приволжского райкома КПСС Казани, директор, генеральный директор НПО, советник генерального директора Татарского государственного предприятия «Радиоприбор».

Делегат XXIII съезда КПСС.

Умер в Казани в 2000 году.

Ссылки 
 Онлайн — энциклопедия Tatarica

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Директора промышленных предприятий
Делегаты XXIII съезда КПСС